Se også 545 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

45
Artikler om enkelte år